Malte se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Oscar Malte
 Malte Oscar Malte